Peew (bulgarisch Пеев) ist der Nachname folgender Personen:

 Dimitar Peew (1919–1996), bulgarischer Schriftsteller
 Georgi Peew (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
Petar Peew (* 1996), bulgarischer Leichtathlet